Фантома́с — персонаж французской литературы.

Книги 
  — роман 1911 г.
 также вся серия из 32 книг

Фильмы

Сериалы 
 Фантомас (сериал Луи Фейада): «Фантомас» (1913), «Жюв против Фантомаса» (1913), «Мертвец-убийца» (1913), «Фантомас против Фантомаса» (1914), «Подставной судья» (1914)
 Фантомас, мини-сериал Клода Шаброля и Луиса Бунюэля (Франция-Германия) (1980).

Другие фильмы 
 Фантомас (1932)
 Фантомас (1937)
 Фантомас (1946)
 Фантомас против Фантомаса (1948)
 Фантомас (кинотрилогия Андре Юнебеля): «Фантомас» (1964), «Фантомас разбушевался» (1965) и «Фантомас против Скотланд-Ярда» (1967)
 Анискин и Фантомас (1973)
 Фантомас снимает маску (2008)

Музыка 
 Fantômas — музыкальная группа
 «Фантомас» — песня группы «Маки» (1989)

Техника 
«Фантомас» — жаргонное название разных видов техники:
 тепловоза 2ТЭ116
 самолёта МиГ-25Р
 транспортного самолёта Ан-12

Прочее 
 Фантомас — лунный город из книги «Незнайка на Луне»
 «Фантомасы» — прозвище банды братьев Толстопятовых из Ростова-на-Дону